Edmundo Fernández o similar puede hacer referencia a:

Personas 
 Edmundo Fernández Marquis (1905-), médico y político venezolano.
 Edmond Fernández Ripoll (1938-),  historietista e ilustrador español.
 Edmundo Flores Fernández (1919-2003), ingeniero, economista y escritor mexicano.